На добраніч — дебютний альбом українського гурту «ДахаБраха».
Запис здійснено з концерту в театрі «ДАХ» 30.12.2005.

Список композицій

Посилання 

 Альбом На добраніч на офіційному сайті
  Огляд альбому На добраніч на сайті www.UMKA.com.ua

Альбоми гурту ДахаБраха
Альбоми українських виконавців
Дебютні альбоми 2006